Lasserre (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Lasserre (Pireneje Atlantyckie) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Lasserre (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Lasserre (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje